Smolarz ist

 der Name des polnischen Politikers Henryk Smolarz (* 1969)
 der Name des polnischen Politikers Tomasz Smolarz (* 1966)
 der Name eines Dorfs in Polen in der Wojewodschaft Lebus, Gemeinde Stare Kurowo

Siehe auch:
 Smolar